Peilz est un toponyme du canton de Vaud en Suisse :
 La Tour-de-Peilz est une commune, appelée ainsi en raison d'une importante forêt qui était située à proximité (« peilz » venant du latin pilosus signifiant « poilu ») ;
 lîle de Peilz est une île du lac Léman, qui tire son nom de celui de la commune (car celle-ci possédait des terrains sur la rive droite de l'embouchure du Rhône, dans le sillage duquel se trouve l'île).

Source 

 .